Pierre Jamet, 1893-1991, harpiste français
 Pierre Jamet, 1910-2000, photographe et chanteur français

Voir aussi